Radłów (gromada w powiecie oleskim)
 Radłów (gromada w powiecie ostrowskim)
 Radłów (gromada w powiecie tarnowskim)